Богоро́дское кла́дбище — название кладбищ в разных регионах России:

 Богородское кладбище — кладбище в Москве;
 Богородское кладбище — кладбище в Иванове;
 Богородское кладбище — кладбище в Богородском городском округе Московской области;
 Богородское (Глинковское) кладбище — кладбище в Вологде.